Clausophyes är ett släkte av nässeldjur. Clausophyes ingår i familjen Clausophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Clausophyes